Jerko je lahko:

 Jerko, moško osebno ime 
 Jerko, priimek več znanih ljudi